Дадли Гарди (, (* 15 января 1867 г. Шеффилд, Великобритания; † 11 августа 1922 г. Лондон) — английский художник, иллюстратор, плакатист. Известность приобрёл в 1890-е годы как мастер плакатного искусства, исполненного в стиле классический модерн.

Жизнь и творчество 
Родился в семье художника-мариниста Томаса Гарди (1842—1897). Отец был и его первым учителем рисования. Ещё в юные годы отец отправляет его учиться живописи в Германию, в Дюссельдорф. Здесь юноша в 1880—1882 годы посещает начальные классы в Дюссельдорфской академии искусств. Затем будущий художник следующие два года обучается в Париже у Рафаэля Коллена и в Антверпене, в местной Художественной академии в Шарля Верла. После возвращения в Лондон начинает вести жизнь свободного художника, работавшего для различных британских газет и журналов. С 1885 года принимает участие в выставках Королевской академии художеств, в 1889 году с жанровым полотном «Sans Asile» о бездомном на Трафальгарской площади участвует в парижском Салоне. В том же году вступает в Королевское общество британских художников, и в 1893 году участвует в выставке общества.

Как живописец Д.Гарди обращался к самым различным темам. Созданное им в 1889 году полотно «Dock Strike» о забастовке портовых рабочих показывает его интерес к социальным проблемам. Как портретист он создаёт картину, изображающую Сару Бернар. Пейзажи Д.Гарди посвящены преимущественно местностям Ближнего Востока, Северной Африки и Бретани. Для лондонских газет он делает иллюстрации к проходившему в Судане в это время восстанию махдистов. Под влиянием французских мастеров плакатного искусства Жюля Шере и Адольфа Виллетта Гарди создаёт в 1890-е годы целую серию театральных плакатов, для лондонских театра Гайети на Вест-Энде и затем — для театра Савой. Работал также над созданием рекламных плакатов. Изменив конфигурацию и объёмность графики, стал одним из основоположников современного плакатного искусства. Около 1900 года Гарди выпускает серию художественных открыток-карикатур. В 1897 году в становится членом «Королевского общества художников-акварелистов». 1 апреля 1898 года Д.Гарди, совместно со своим другом Джорджем Чарльзом Гейтом и другими художниками основывает «Лондонский скетч-клуб». председателем которого и состоял в 1902—1903 годах.

Примечания

Литература 
 Algernon Graves: The Royal Academy of Arts. A complete dictionary of contributors and their work, from its foundation in 1769 to 1904. Henry Graves, London 1905 (Reprint 1970), Band 2, S. 385.
 Emmanuel Bénézit: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Gründ, Paris 1976, Band 5, S. 403.

Галерея

Дополнения 

 Dudey Hardy, Биографические данные на портале rkd.nl

Художники Великобритании
Художники-жанристы Великобритании
Художники-пейзажисты Великобритании
Художники-портретисты Великобритании
Художники-иллюстраторы Великобритании
Акварелисты Великобритании
Художники-карикатуристы Великобритании
Плакатисты Великобритании
Похороненные на Бруквудском кладбище